Panagaeus sallei  — вид жужелиц из подсемейства Harpalinae.

Описание 
Жук длиной от 12 до 13 мм.Населяют сухие леса. Имаго обитают среди опавшей листвы.

Распространение 
Вид встречается в США в штатах Аризона и Техас и в Мексике от Нижней Калифорнии до Веракруса.

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Species Panagaeus sallei

Харпалины
Животные, описанные в 1862 году
Насекомые Северной Америки
Салле, Огюст